Hugo Tschirky – scienziato svizzero
 Oscar Tschirky – scrittore e ristoratore svizzero naturalizzato statunitense